BW-Bank Meeting 2011 – halowy mityng lekkoatletyczny, który odbył się 13 lutego w niemieckim Karlsruhe.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2011 w lekkoatletyce
Lekkoatletyka w Niemczech
Sport w Karlsruhe
2011 w Niemczech